Tlogorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tlogorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,76, long 109,82), 
 Desa Tlogorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,79, long 109,99), 
 Desa Tlogorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,74, long 109,84), 
 Desa Tlogorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,07, long 110,60), 
 Desa Tlogorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,07, long 110,56), 
 Desa Tlogorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 110,66), 
 Desa Tlogorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,97, long 110,65), 
 Desa Tlogorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,11, long 112,35), 
 Desa Tlogorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,76, long 111,10), 
 Desa Tlogorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,15, long 112,09), 
 Desa Tlogorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,20, long 112,50), 

Robotskapade Indonesienförgreningar